Караязы () — посёлок в Караязинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
До 1966 года поселок именовался поселком при Караязском зверосовхозе (такое название дано по местности), а позже по нему дано название посёлку.

История 
Согласно административному делению 1961 года посёлок Караязы входил в Муганлинский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР, но в конце 1960-х передано в состав Кечвеллинского сельсовета.

24 апреля 1990 года посёлок передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Кечвеллинский административно-территориального округа был учрежден Кечвеллинский муниципалитет Акстафинского района. В 2004 году из состава Кечвеллинского АТО выделен новый, Караязинский, в который и вошло село.

География 
Караязы расположены на берегу реки Кура.

Посёлок находится в 42 км от райцентра Акстафа и в 488 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Союкбулак.

Посёлок находится на высоте 241 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,4 °C. В посёлке субтропический океанический климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагались совхоз по разведению нутрий, средняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт, совхозный родильный дом, отдел связи.

В селе расположены средняя школа, клуб, библиотека, медицинский пункт, мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района